Хомберг — топоним:

 Хомберг (Ом) — город, район Фогельсберг, административный округ Гиссен земли Гессен, Германия.
 Хомберг (Эфце) — город, центр района Швальм-Эдер, административный округ Кассель земли Гессен, Германия.
 Хомберг (Вестервальд) — коммуна, район Вестервальд земли Рейнланд-Пфальц, Германия.
 Хомберг (Лаутереккен) — коммуна, район Лаутереккен земли Рейнланд-Пфальц, Германия.
 Хомберг (Берн) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Хомберг, Манфред (1933—2010) — немецкий боксёр наилегчайшей весовой категории.